Dominik Ouschan (* 28. Jänner 1984 in Hohenems) ist ein österreichischer Fußballschiedsrichter. Er ist Mitglied des Vorarlberger Fußballverbandes und gehört dem Vorarlberger Schiedsrichterkollegium an. Mit 1. Jänner 2015 wurde er in die Schiedsrichterliste der FIFA aufgenommen.

Laufbahn als Fußballspieler 
Im Alter von sechs Jahren begann Dominik Ouschan beim SC Admira Dornbirn Fußball zu spielen. Dort kam er im Nachwuchsbereich in allen Altersstufen zum Einsatz. Nachdem sein Interesse eher einer Laufbahn als Schiedsrichter als der eines Fußballspieler galt, hatte er keine großen Ambitionen, in der Kampfmannschaft Fuß zu fassen.

Laufbahn als Fußballschiedsrichter 

Bereits im Alter von 18 Jahren legte Dominik Ouschan am 22. März 2002 seine Prüfung als Fußballschiedsrichter ab. Durch seinen Vater Reinhard Ouschan, der in den 1980er Jahren selbst Bundesliga-Schiedsrichter war und berufsbedingt im Alter von 30 Jahren seine Laufbahn beenden musste, kam er erstmals mit dem Schiedsrichterwesen in Berührung.

Dominik Ouschan gelang nicht zuletzt deshalb ein rasanter Aufstieg, der ihn in wenigen Jahren von der untersten Spielklasse bis in die Vorarlbergliga und ab der Saison 2006/07 weiter in die Regionalliga West führte. Darüber hinaus kam er in der österreichischen Bundesliga als Assistent von Thomas Gangl, Robert Schörgenhofer und Herwig Seidler in 60 Spielen zum Einsatz. 2009 assistierte er Thomas Gangl beim österreichischen Cupfinale.

Nachdem er auch dort mit konstant guten Leistungen auf sich aufmerksam machte und unter anderem die beiden Qualifikationsspiele in den Regionalligen Ost (Wiener Sportklub gegen Vienna, 0:0) und Mitte (Grazer AK gegen Wolfsberger AC, 2:1) zur Zufriedenheit der Beobachter leitete, beschloss die Schiedsrichter-Kommission des ÖFB am 2. Juni 2009 Dominik Ouschan per 1. Juli 2009 in den Kader der Bundesliga-Schiedsrichter aufzunehmen. Ab der Saison 2009/10 kommt er dadurch bei Spielen der Ersten Liga zum Einsatz.

International kam Dominik Ouschan bisher zweimal als Schiedsrichterassistent von Robert Schörgenhofer zum Einsatz. Am 7. Juli 2007 gab er dabei sein Debüt im UI-Cup-Spiel Zalaegerszegi TE gegen Rubin Kasan (0:3). Am 26. Juli 2008 erfolgte der zweite Einsatz ebenfalls im UI-Cup (FC Vaslui – Neftçi Baku 2:0).

Eine besondere Auszeichnung wurde Ouschan am 26. November 2010 zuteil, als er vor 7.200 Zuschauern sein erstes Vorarlberger Derby zwischen dem SC Austria Lustenau und dem SCR Altach leiten durfte. Das Schlagerspiel, in dem der Altacher Gernot Suppan nach einer Tätlichkeit vorzeitig vom Platz musste, brachte einen 2:1-Sieg der Hausherren. Insgesamt durfte Ouschan neun Vorarlberger Derbys leiten.

Nachdem Dominik Ouschan, nicht zuletzt dank eines Studienjahres an einer High School in Québec (Kanada), sehr gut englisch und französisch spricht, war der erste Grundstein für eine internationale Karriere bereits gelegt. Mit 1. Jänner 2017 erklomm er auch die letzte Stufe der Karriereleiter, als er in die Liste der FIFA-Schiedsrichter aufgenommen wurde.

Im Sommer 2017 schaffte sein jüngerer Bruder Felix ebenfalls die Aufnahme in die Liste der österreichischen Bundesliga-Schiedsrichter. Damit sind nach dem oberösterreichischen Brüderpaar Rudolf (†) und Karl Finzinger, die in den 1980er und 1990er Jahren in der Bundesliga aktiv waren, wieder zwei Brüder in der Bundesliga aktiv.

Vor Beginn der Herbstmeisterschaft erlitt Dominik Ouschan eine schwere Fußverletzung, die ihn für den Beginn der Saison 2017/18 außer Gefecht setzte.

Einsätze

Spielleitungen in der österreichischen Bundesliga 

Stand: 13. August 2017

Spielleitungen in der österreichischen Ersten Liga 

Stand: 13. August 2017

Spielleitungen im ÖFB-Cup 

Stand: 14. August 2017

Anmerkungen: n. V. = nach Verlängerung / i. E. = im Elfmeterschießen

Spielleitungen in der Schweizer Super League 

Stand: 14. August 2017

Internationale Schiedsrichter-Einsätze 

Stand: 14. August 2017

Privates 
Dominik Ouschan ist ledig. Nach seiner Matura, die er 2003 am Bundesgymnasium Dornbirn mit Auszeichnung ablegte, absolvierte er danach ein Masterstudium in Banken- und Finanzwirtschaft an der Universität St. Gallen, das er 2010 erfolgreich abschloss. Seitdem ist er bei der Schweizer Firma Deloitte als Unternehmensberater tätig.

Bemerkenswert ist, dass Dominik Ouschan 1999 auch Vorarlberger Landesmeister in der Jugendstufe im Tischtennis wurde.

Weblinks 

 Österreichische Bundesliga: Dominik Ouschan (abgerufen am 4. März 2011)
 Weltfußball.at: Dominik Ouschan → Einsätze (abgerufen am 4. März 2011)

Einzelnachweise 

Fußballschiedsrichter (Österreich)
Sportler (Vorarlberg)
Person (Vorarlberg)
Österreicher
Geboren 1984
Mann